Asthenothaerus är ett släkte av musslor. Asthenothaerus ingår i familjen Thraciidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Asthenothaerus